New Britain steht für:

 eine zu Papua-Neuguinea gehörende Insel, siehe Neubritannien
 der Name zweier Orte in den Vereinigten Staaten:
New Britain (Connecticut)
New Britain (Pennsylvania)
 die Melodie, zu der üblicherweise Amazing Grace gesungen wird